Blossom steht für 

 eine US-amerikanische Serie, siehe Blossom (Fernsehserie)
 einen der Künstlernamen von Jasmin Wagner
 den Namen eines der Charaktere in der US-amerikanischen Zeichentrickserie Powerpuff Girls
 den Namen eines Forschungsschiffes von Frederick William Beechey, mit dem er zu den Gambierinseln fuhr

Blossom ist insbesondere in den Vereinigten Staaten ein weiblicher Vorname mit der Bedeutung Blüte; Namensträgerinnen sind zum Beispiel:
 Blossom Dearie (1924–2009), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Blossom Rock (1895–1978), US-amerikanische Schauspielerin

Blossom ist der Familienname folgender Personen:
 Beverly Schmidt Blossom (1926–2014), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin
 Blake Blossom (* 2000), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Roberts Blossom (1924–2011), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blossom (Arkansas)
 Blossom (New York)
 Blossom (South Carolina)
 Blossom (Tennessee)
 Blossom (Texas)
 Blossom Hill (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Blossom House, in Monmouth, Maine, ID-Nr. 89000250
 Blossom Street Railroad Trestle, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 97000741

Siehe auch:
 Orange Blossom (Begriffsklärung)
 Orange Blossom Special (Begriffsklärung)
 Blossom’s Inn
 Blossoms
 Blossom Music Center